GPS, супутникова система позиціонування
 General Problem Solver
 IATA-код , Галапагоські острови